Johan II är namnet på flera regenter:

 Ivan Asen II, tsar av Bulgarien 1218–1241
 Johan II av Brabant, hertig av Brabant 1294–1312
 Johan II av Frankrike, kung av Frankrike 1350–1364
 Johan II av Kastilien, regent av Kastilien 1406–1454
 Ivan II av Moskva, storfurste av Moskva 1353–1359
 Johan II av Portugal, kung av Portugal 1481–1495
 Hans (unionskonung), kung av Danmark 1481–1513, av Norge 1483–1513 och av Sverige 1497–1501, i Sverige också kallad Johan II, eftersom hans namn på latin är Johannes
 Johan II Kasimir, kung av Polen 1648–1668

Regentnamn

de:Liste der Herrscher namens Johann#Johann II.